Joachim Esser ist der Name folgender Personen:

 Joachim Esser (* 1951), deutscher Journalist und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdA, siehe Jochen Esser
* Joachim Esser (Mediziner) (* 1953), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer